Альберт Майер:
 Майер, Альберт Грегори (1903—1965) — американский кардинал.
 Майер, Альберт Джеймс (1828—1880) — американский генерал Гражданской войны США.
 Майер, Альберт Отто Вальтер (1892—1914) — первый германский солдат, погибший в боях Первой мировой войны.